Чемпионат России по баскетболу 2013/2014 является 1-м сезоном, проводимым под эгидой Единой лиги ВТБ, и 23-м Чемпионатом России. Чемпионом России стал ЦСКА.

Передача прав на чемпионат России 
Российские клубы, выступающие в Единой лиги ВТБ, 28 августа 2013 года подготовили проект договора о передаче прав на чемпионат России по баскетболу. 29 августа на исполкоме РФБ он был утвержден.

Участники

Результаты матчей 
см. Единая лига ВТБ 2013/2014. Группа А, Единая лига ВТБ 2013/2014. Группа В, Единая лига ВТБ 2013/2014. Плей-офф

Итоговая таблица

См. также 
 Единая лига ВТБ 2013/2014
 Суперлига 2013/2014
 Кубок России 2013/2014
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2013/2014

Примечания

Ссылки 

Чемпионат России по баскетболу
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе